IndyCar Series 2013 – osiemnasta edycja najważniejszej serii wyścigowej rozgrywanej pod szyldem Indy Racing League.

Sezon rozpoczął się 24 marca, a zakończył 19 października. Tytuł mistrzowski zdobył po raz trzeci w karierze Scott Dixon z zespołu Chip Ganassi Racing. Tytuł najlepszego nowicjusza („Rookie of the Year”) zdobył Tristan Vautier. W klasyfikacji producentów najlepszy okazał się Chevrolet.

Zmiany 
W porównaniu z sezonem 2012 zwiększyła się liczba wyścigów z 15 do 19, które odbędą się na 16 torach. Na trzech torach odbędą się podwójne wyścigi: jeden w sobotę a drugi w niedzielę. Wprowadzono drobne modyfikacje w punktacji: dodatkowy punkt otrzymuje każdy kierowca który w wyścigu prowadził przez przynajmniej jedno okrążenie, oraz zmieniono przyznawane punkty za zajęcie miejsc od dziewiętnastego w dół. Ponadto powrócono do pomysłu przyznawania nagrody Potrójnej Korony (Triple Crown) kierowcy, który zwycięży w wyścigach: Indianapolis, Pocono i Fontana. Nagroda wynosi milion dolarów, natomiast w przypadku gdy któremuś z kierowców uda się wygrać dwa z tych wyścigów, otrzyma 250 tysięcy dolarów.. Po raz ostatni możliwość zdobycia Potrójnej Korony kierowcy mieli w sezonie 1989.

Wyniki 

  
  
    
*S=Silnik: C=Chevrolet, H=Honda

Klasyfikacja

Klasyfikacja kierowców

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

IndyCar Series
2013 w sportach motorowych
2013 w Stanach Zjednoczonych
2013 w Brazylii
2013 w Kanadzie